Niederhofen ist der Name folgender Orte:

 Niederhofen, Gemeinde im Landkreis Neuwied, Rheinland-Pfalz
 Niederhofen (Allmendingen), Ortsteil der Gemeinde Allmendingen, Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg
 Niederhofen (Balingen), Wüstung im Stadtteil Streichen (Balingen) von Balingen, Zollernalbkreis, Baden-Württemberg
 Niederhofen (Bayrischzell), Ortsteil der Gemeinde Bayrischzell, Landkreis Miesbach, Bayern
 Niederhofen (Buchenberg), Ortsteil des Marktes Buchenberg, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Niederhofen (Dortmund), Ortsteil der Stadt Dortmund, Nordrhein-Westfalen
 Niederhofen (Frankenhardt), Ortswüstung auf der Gemarkung Honhardt der Gemeinde Frankenhardt, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Niederhofen (Kirchweidach), Ortsteil der Gemeinde Kirchweidach, Landkreis Altötting, Bayern
 Niederhofen (Leutkirch), Ortsteil der Stadt Leutkirch, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Niederhofen (Lupburg), Ortsteil des Marktes Lupburg, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern
 Niederhofen (Marktbergel), ehemalige Siedlung von Markt Bergel im Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Niederhöfen (Nesselwang), Ortsteil des Marktes Nesselwang, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Niederhofen (Neukirchen), Ortsteil der Gemeinde Neukirchen, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Niederhofen (Oettingen), Ortsteil der Stadt Oettingen, Landkreis Donau-Ries, Bayern
 Niederhofen (Pilsach), Ortsteil der Gemeinde Pilsach, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern
 Niederhofen (Ruhstorf an der Rott), Ortsteil des Marktes Ruhstorf an der Rott, Landkreis Passau, Bayern
 Niederhofen (Schwaigern), Ortsteil der Stadt Schwaigern, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Niederhofen (Schwarzach), Ortsteil des Marktes Schwarzach, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Niederhofen (Weißenburg), Ortsteil der Stadt Weißenburg in Bayern, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern

 Niederhofen (Gemeinde Kilb), Ortschaft von Kilb, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Niederhofen (Gemeinde Stainach-Pürgg), Ortschaft in der Gemeinde Stainach-Pürgg, Steiermark
 Niederhofen (Gemeinde St. Johann), Ortsteil der Gemeinde St. Johann in Tirol, Bezirk Kitzbühel, Tirol

 Gut Niederhofen, Dortmund
 Siedlung am Niederhofen, Aussiedlerhof auf den Gemarkungen Ober- und Unteraltertheim der Gemeinde Altertheim, Landkreis Würzburg, Bayern

Siehe auch:
 Niederhof
 Niedernhofen
 Schwabniederhofen, Ortsteil von Altenstadt in Bayern